Can Duch construcció del segle XVII-XVIII al municipi de Riudaura (Garrotxa) 
 Biografies:
 Jaume Duch i Guillot (Barcelona, 1962), director de mitjans de comunicació i portaveu del Parlament Europeu
 Joan Duch i Agulló (Terrassa, 1891 — 1968), escriptor, periodista, pintor, decorador i dibuixant català
 Joan Duch i Arqués (Juneda, 1899 — 1929), poeta noucentista
 Josep Duch i Basils (Vic, 1817 – Barcelona, 1877), metge 
 Lluís Duch i Álvarez (Barcelona, 1936), monjo del Monestir de Montserrat i antropòleg 
 Mamen Duch, actriu catalana 
 Montserrat Duch i Plana (Tarragona, 1959), diputada al Parlament de Catalunya en la IV i V legislatures